

Geografia

Spagna 
 Melide – comune nella provincia della Coruña (Galizia)

Svizzera 
 Melide – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Storia 
  Melide – regione dell'antica Grecia